Platanillal peut désigner :

Toponymes

Platanillal : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Atures dans l'État d'Amazonas ;
 Platanillal : la capitale de la paroisse civile de Platanillal dans la municipalité d'Atures dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme